

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Janopol – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Kłoczew 
 Janopol – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów
 Janopol – przysiółek wsi Żakowo w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Lipno

Miejscowości poza granicami Polski 
 Janopol – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim
 Janopol – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Janopol – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory.
 Janopol – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.
 Janopol () – miasteczko na Litwie
 Janopol () – wieś na Litwie
 Janopol () – wieś na Łotwie

Inne 
 Janopol – dawna nazwa Królowego Mostu – w pow. białostockm, w gminie Gródek